Зіка — багатозначний термін, може бути назвою лісу, входить як складова назви інфекційної хвороби та вірусу.

Природа 
 Зіка — назва лісу в Уганді, на мові аборигенів «Зіка» буквально означає «зарослі».

Медицина 
 Вірус Зіка — вид вірусів роду Flavivirus, який переносять комарі роду Aedes. Є збудником відповідної хвороби.
 Гарячка Зіка — інша, неофіційна назва хвороби, яку спричинює вірус Зіка.
 Інфекція, яку спричинює вірус Зіка — інша назва хвороби, яку спричинює вірус Зіка.
 Лихоманка Зіка — інша, неофіційна та неправильна назва хвороби, яку спричинює вірус Зіка. Переважно використовують її у засобах масової інформації (ЗМІ) та немедичних джерелах.
 Хвороба, яку спричинює вірус Зіка — гостре арбовірусне захворювання, яке характеризується нетривалою гарячкою, висипом, мінімальною інтоксикацією. Підозрюють, що воно спричинює розвиток неврологічного ускладнення — синдрому Гієна — Барре, та тяжкої вродженої вади — мікроцефалії. Визнана хворобою, що виявила здатність чинити серйозний вплив на здоров'я населення і може швидко поширюватися в міжнародних масштабах та увійшла до переліку подій, які спричинюють надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я на світовому рівні.

Зіка